Балакуне́ць — українське прізвище.

Відомі носії 

 Балакунець Михайло Миколайович (1930) —  український різьбяр, народний майстер декоративно-прикладного мистецтва (художня обробка дерева, соломи, кістки).